Провинция Любляна (, , ) — административно-территориальное формирование Королевства Италия, появившееся на территории Словении в годы Второй мировой войны и существовавшее до её окончания. Позднее — особая территория нацистской Германии как Оперативная зона Адриатического побережья. Образовано 3 мая 1941 года по итогам переговоров министров иностранных дел Германии и Италии, прошедших после разгрома Югославии. 9 мая 1945 года было ликвидировано после ухода оттуда нацистских войск.

Территория 
Провинция Любляна появилась на месте Дравской бановины, входившей в состав Королевства Югославии. В состав территории вошли:

 Нижняя Крайна (за исключением побережья реки Сава).
 Восточная Внутренняя Крайна (ныне муниципалитеты Логатек, Керкиника, Блоке и Лошка Долина)
 Город Любляна (административный центр) и его окрестности.

Северные территории (окрестности Шишки и Бежиграда) находились под контролем Германии. Остальная часть Дравской бановины также была занята немцами.

Администрация

Итальянское управление 
Италия заняла территорию Словении ещё в апреле 1941 года, однако только через месяц официально закрепила свои права на Провинцию Любляну. Новая провинция имела особый статус: её руководителем являлся Верховный комиссар, которого назначало правительство Италии. У него были такие же права, как у префекта — главы любой другой итальянской провинции, однако он имел и расширенные полномочия. У провинции была политическая и административная автономия, некоторые привилегии отдавались этническим словенцам. Большинство муниципальных органов власти, сформированных ещё в Королевстве Югославия, продолжали функционировать, сохранилась судебная власть и городская администрация. Официальными языками являлись итальянский и словенский.
 
Такие образовательные и культурные учреждения, как Люблянский университет и Словенская академия наук и искусств, также были сохранены. Образование велось на обоих языках: словенском и итальянском. Население было освобождено от службы в итальянской армии. Законодательным органом власти являлся Совет, созданный как совещательный орган при Управлении Верховного Комиссара. Совет состоял из городских экономических и профессиональных объединений, а также лидеров политических партий, сотрудничавших с итальянскими оккупационными властями.

Изначально политика итальянской администрации не была такой жёсткой и не предполагала насильственную итализацию, она была даже лояльнее немецкой. С апреля по июнь 1941 года десятки тысяч словенцев, изгнанных из Верхней Крайны и Нижней Штирии, которые были оккупированы немцами, устремились в провинцию Любляну. Но вскоре в Словении появился антифашистский Освободительный фронт словенцев, который вёл борьбу с немцами и итальянцами, и после этого в провинции начались массовые репрессии и аресты.

Немецкое управление 
В сентябре 1943 года Италия капитулировала, и немцы заняли провинцию Любляна. Границы её остались неизменными, как и основные принципы самоуправления, однако власти начали насильственную политику германизации населения и многочисленные аресты за малейшие признаки симпатии партизанам. Провинция вошла в состав Оперативной зоны Адриатического побережья.

Вооружённые силы 
Для обороны провинции и сотрудничества со странами Оси было основано несколько организаций, основной из которых являлась военно-политическая Белая гвардия. Члены этих военных организаций, существовавших ещё до начала войны, призывали к ассимиляции словенцев с австрийским населением и отрицали какие-либо отношения с Югославией. В эти организации вступали молодые и незанятые сельские жители. Одно из подразделений Белой гвардии — Словенский Альянс — было сформировано для набора тех, кто хочет служить в германской армии. После капитуляции Италии Синюю гвардию распустили, а большинство членов Белой гвардии были арестованы или казнены. Некоторые бежали в Словенское домобранство, которым руководил Леон Рупник, генерал армии Королевства Югославия. Вскоре он стал главой марионеточного правительства провинции Любляна.

В свою очередь, для борьбы с оккупантами беженцы из других частей Югославии и антифашисты-словенцы сформировали Освободительный фронт Словении; о его создании было объявлено 27 апреля 1941 года по решению ЦК Коммунистической партии Словении.

Уничтожение провинции 
После разгрома итальянцев и немцев и окончательного завершения Второй мировой войны территория провинции вернулась в состав Югославии. Её земли вошли в состав Федеративной Народной Республики Югославия (НР Словения) в 1947 году.

Литература 
 Yugoslavian Encyclopaedia, articles Slovenci and Slovenija, Yugoslavian Lexicographical Institute, Zagreb, published up to 1990.

История Словении
Словенский коллаборационизм
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году